

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 6 podstawowych

 Turze – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Poświętne
 Turze – wieś w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Tczew
 Turze – wieś w woj. śląskim, w pow. raciborskim, w gminie Kuźnia Raciborska
 Turze – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Ostrzeszów
 Turze – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Czaplinek
 Turze – kolonia wsi Dolsk w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Dębno
 Turze – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Pyrzyce

Miejscowości na Ukrainie 
 Turze – wieś na Ukrainie, obwód lwowski, rejon buski
 Turze – wieś na Ukrainie, obwód lwowski, rejon starosamborski

Zobacz też 
 Turze Pole
 Turze Rogi